Джурхуус (, также Дьюрхуус) — скандинавская фамилия.
 Джурхуус, Амон (род. 1987) — фарерский музыкант, барабанщик группы Heljareyga.
 Джурхуус, Кристиан (1895—1984) — фарерский государственный деятель, премьер-министр Фарерских островов (1950—1959 и 1968—1970).
 Джурхуус, Уни (род. 1992) — фарерский футболист.
 Джурхуус, Ханс Андреас (1883—1951) — фарерский поэт.
 Джурхуус, Хоакун (1908—1987) — фарерский государственный деятель, премьер-министр Фарерских островов (1963—1967).
 Джурхуус, Янус (1881—1948) — фарерский поэт.
 Дьюрхуус, Руне (род. 1970) — норвежский шахматист, гроссмейстер (1996).